Procedura di selezione del personale, generalmente utilizzato nel lessico delle forze armate
 Reclutamento in biologia
 Reclutamento di massa nelle forze armate
 Reclutamento del personale di intelligence
 Reclutamento – racconto di Vladimir Vladimirovič Nabokov del 1935
 Reclutamento omosessuale – panico morale nato negli anni '70